Воро́нина — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 
 Воронина, Вероника Леонидовна (1910—2000) — советский архитектор.
 Воронина, Галина Георгиевна (род. 1945) — советская баскетболистка.
 
 
 Воронина, Зинаида Борисовна (1947—2001) — советская гимнастка.
 Воронина, Ирина Вадимовна (род. 1977) — американская фотомодель и актриса.
 Воронина, Марина Дмитриевна (род. 1993) — российская пловчиха в ластах.
 Воронина, Мария Александровна (род. 2000) — российская волейболистка-пляжница.
 Воронина, Наталья Сергеевна (род. 1994) — российская конькобежка.
 Воронина, Нина Иосифовна (1922—1992) — советский архитектор.
 Воронина, Прасковья Алексеевна (1918—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Воронина, Раиса Петровна (род. 1935) — Герой Социалистического Труда.

Составные фамилии 
 Воронина-Иванова, Александра Ивановна (1806—1850) — русская артистка балета.

Населённые пункты 
 Воронина — деревня в Ишимском районе Тюменской области. См. также 
 Воронинка